Srem désigne :

 En serbe la région de Syrmie,  entre la Save et le Danube,  aujourd'hui partagée entre la Serbie et la Croatie.
 En serbe, le district de Syrmie, division administrative de la Serbie, province autonome de Voïvodine.